Чемпионат Новой Зеландии по фигурному катанию на коньках — ежегодное соревнование по фигурному катанию на коньках за звание чемпиона Новой Зеландии. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Из-за немногочисленности участников проводится не во всех дисциплинах.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список чемпионов
 Результаты соревнований с 1999 года

Фигурное катание в Новой Зеландии
Новая Зеландия
фигурное катание